Кауби — многозначный термин:

Эстонский топоним:
 Кауби — деревня в уезде Валгамаа.
 Кауби — деревня в уезде Сааремаа.
 Кауби — деревня в уезде Вырумаа.

Персона:
 Йоханнес Густович Кауби — советский борец вольного и классического стилей.